Monumentale – stazione della metropolitana di Milano
 Monumentale – cimitero di Milano
 Monumentale – singolo dei Baustelle del 2013